Robert Bloch (1917-1994) – amerykański pisarz, twórca kryminałów, horrorów i fantastyki.
 Robert Bloch – francuski kierowca wyścigowy.